Ted Morgan peut fait référence à :
 Ted Morgan (1906-1952), boxeur néo-zélandais ;
 Ted Morgan (1932-), écrivain et journaliste américain.